Вороновский — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 
 Вороновский, Дмитрий Анатольевич (род. 1997) — украинский спортсмен, тяжёлоатлет. 
 Вороновский, Дмитрий Георгиевич (1908—1984) — советский историк-востоковед, крупный специалист в области истории, истории литературы и культуры народов Средней Азии и сопредельных стран Востока
 Вороновский, Николай Анатольевич — советский государственный и политический деятель.

Топоним 
 Вороновский (маяк) — населённый пункт в Мезенском районе Архангельской области России.